Euphrône ou Euphrone, peut désigner :

Saints des Églises chrétiennes 
 Euphrône d'Autun († entre 475 et 490), évêque d'Autun, inhumé au cimetière de l'Abbaye Saint-Symphorien d'Autun ; célébré le 3 août.
 Euphrône de Tours († 573), ou Eufronius ou Eufroy, évêque de Tours ; célébré le 4 août.

Voir aussi

Localité 
 Saint-Euphrône, commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

Édifices 
 Église Saint-Euphrône dans l'ancien village de Choisy-les-Semur.
 Église Saint-Euphrône des  et  à Corancy.
 Statue de Saint Euphrône, en terre cuite qui ornait jusqu'au  la Place de l'église à Corancy.

Références 

Homonymie de toponyme